Svetovna jakostna snooker lestvica 2008/09: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 73 igralcev v sezoni 2008/09.

Opombe
 Trije igralci so se vrnili v prvo šestnajsterico. To so: Joe Perry, Marco Fu in Mark King. 
 Edini novi član prve šestnajsterice je Mark Allen.
 Iz prve šestnajsterice so izpadli 4 igralci: Stephen Lee (mesto v šestnajsterici je zasedal 11 zaporednih sezon), Mark Williams (mesto v šestnajsterici je zasedal 12 zaporednih sezon), Ken Doherty (mesto v šestnajsterici je zasedal 15 zaporednih sezon) in Steve Davis.
 Igralci, ki so znotraj šestnajsterice dosegli najvišjo uvrstitev svoje kariere, so: Stephen Maguire (#2), Mark Selby (#4), Allister Carter (#7), Ryan Day (#8), Joe Perry (#12), Marco Fu (#14) in Mark Allen (#16).
 V prvo dvaintrideseterico se ni uvrstil noben nov igralec, sta se pa zato dva vanjo vrnila: Fergal O'Brien (#24) in Michael Judge (#30). O'Brien in Judge sta mesto v dvaintrideseterici dobila na račun Gerarda Greena in Michaela Holta, ki sta iz nje izpadla na 33. oziroma 34. mesto. 
 Ostali igralci, ki so znotraj najboljših 64 igralcev dosegli najvišjo uvrstitev svoje kariere, so: Jamie Cope (#19), Stuart Bingham (#21), Ricky Walden (#35), Andrew Higginson (#38), Liang Wenbo (#40), Judd Trump (#41), David Gilbert (#43), Rory McLeod (#44), Jimmy Michie (#46), Mike Dunn (#47), Tom Ford (#48), Liu Song (#53) in Ian Preece (#55). 
 Med najboljših 64 igralcev so se uvrstili trije novi igralci: Mark Joyce (#59), Martin Gould (#63) in David Morris (#64). 
 Mesto med najboljšimi 64 igralci sveta sta izgubila dva bivša vrhunska igralca: Jimmy White in James Wattana. Padla sta na 65. oziroma 66. mesto. 
 Finec Robin Hull, ki je že zasedal mesto med najboljšimi 32 igralci sveta, je izstopil iz karavane zavoljo bolezni.

Viri

 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2008/09 

2008/09
2008 v snookerju
2009 v snookerju